În România există mai multe biserici de lemn amplasate în localități cu denumirea Nistorești:
Biserica de lemn din Nistorești, Gorj
Biserica de lemn din Nistorești, Vrancea